Lobinger ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Lobinger (1894–1979), deutscher Spediteur und Kommunalpolitiker
 Franz Anton Lobinger (1797–1888), österreichischer Kirchenkomponist
 Fritz Lobinger (* 1929), von 1986 bis 2004 katholischer Missionsbischof von Aliwal, Südafrika
 Lex-Tyger Lobinger (* 1999), deutscher Fußballspieler
 Petra Lobinger (* 1967), deutsche Dreispringerin
 Thomas Lobinger (* 1966), deutscher Jurist
 Tim Lobinger (1972–2023), deutscher Stabhochspringer